Йоркширский пудинг () — традиционный английский пудинг. Готовится из кляра и обычно подается с ростбифом и подливкой.

История 

Когда пшеничная мука стала применяться при приготовлении пирогов и пудингов, повара Северной Англии придумали способ использования жира, который капал на поддон, чтобы готовить пудинги, пока мясо жарится. В 1737 году рецепт «Пудинга на стекшем жире» () был опубликован в книге «The Whole Duty of a Woman»:

Похожие рецепты были опубликованы в 1747 году в книге Ханны Гласс, «» под названием «Йоркширский пудинг». Ханна Гласс переделала и переименовала изначальный рецепт, который до этого назывался «Капающим пудингом», и выпекался в Англии столетиями, хоть эти пудинги и были более плоскими, чем нынешние.

В 2008 году Королевское химическое общество постановило, что:

Йоркширский пудинг — основная часть британского воскресного обеда, и в некоторых случаях употребляется до основного мясного блюда. Это был традиционный способ поедания пудинга, и он по-прежнему распространен в частях Йоркшира. Поскольку богатая подливка с жареного мяса уже бывает использована при первом приеме пищи, основное мясное блюдо и овощи часто подаются с петрушкой или соусом бешамель.

Часто утверждается, что основная суть этого блюда состоит в его дешевизне — йоркширский пудинг намного более дешев, чем остальные блюда обеда — и поэтому используется меньшее количество более дорогих блюд, так как пудинг традиционно подается первым.

Способ приготовления 
Йоркширский пудинг выпекается заливанием негустого кляра, сделанного из молока, муки и яиц, в смазанные и затем подогретые пекарные поддоны или формы для кексов. Обычно тесто делается из 1/3 чашки молока и 1/3 чашки муки на одно яйцо.

Источники 

Английская кухня
Пудинги